Breglia, frazione di Plesio (Italia)
Alberto Breglia (1900-1955), economista
Laura Breglia (1912-2003), numismatica italiana
Roberto Breglia (Napoli, 1908 – Napoli, 1964), ingegnere italiano